Silverton (Ohio), localidade no estado de Ohio, Estados Unidos.
Silverton (Colorado), localidade no estado de Colorado, Estados Unidos.
Silverton (Oregon), localidade no estado de Oregon, Estados Unidos.
Silverton (Texas), localidade no estado do Texas, Estados Unidos.
Silverton (Washington), localidade no estado de Washington, Estados Unidos.

Ou ainda:
Silvertone

Desambiguações de topônimos